Il doppio maschile  del Kremlin Cup 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Byron Black e Jared Palmer erano i detentori del titolo, ma solo Black ha partecipato in coppia con Grant Connell.

Black e Connell hanno perso nel 1º turno contro Maks Mirny e Kevin Ullyett.

Rick Leach e Andrej Ol'chovskij hanno battuto in finale 4–6, 6–1, 6–2 Jiří Novák e David Rikl.

Teste di serie
 Byron Black /  Grant Connell (primo turno)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (quarti di finale)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (quarti di finale)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Kremlin Cup 1996
ATP Tour 1996